OML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omkalai (Papua Nuova Guinea)
 OML – Officine Meccaniche Lodigiane, azienda metalmeccanica italiana del XX secolo